Ты́сячная — доля, равная  целого:

 Промилле (‰) — одна тысячная часть.
 Тысячная — единица измерения угла в артиллерии.
 Тысячная — единица измерения уклона железнодорожного пути.
 Милль, миль, мил, милльем, мильем, миллим, милесимо — локальные наименования денежных единиц, имеющих общую этимологию (все они в конечном итоге происходят от  — тысяча) и равных  основной валюты.